Ácido cianoacético  - Composto orgânico. É um higroscópico branco sólido .
Cianoformato de metilo  - Composto orgânico com a fórmula CH3OC(O)CN.
Oxazolona  - Composto químico e grupo funcional, com a fórmula molecular C3H3NO2.

Páginas de indexação de conjunto de fórmulas moleculares
Desambiguações de ciências